NGC 7459-1 (другие обозначения — PGC 70261, UGC 12302, MCG 1-58-21) — галактика в созвездии Рыбы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Спиральные галактики
7459
Рыбы (созвездие)